|-
| 100901 - || || 22 de maig, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 100902 - || || 23 de maig, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 100903 - || || 23 de maig, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 100904 - || || 22 de maig, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100905 - || || 26 de maig, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100906 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100907 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100908 - || || 28 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100909 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100910 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100911 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100912 - || || 28 de maig, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100913 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100914 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100915 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100916 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100917 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100918 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100919 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100920 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100921 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100922 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100923 - || || 1 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100924 - || || 1 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100925 - || || 1 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100926 - || 1998 MQ || 18 de juny, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 100927 - || || 16 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100928 - || || 23 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100929 - || || 20 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100930 - || || 19 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100931 - || || 19 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100932 - || || 22 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100933 - || || 30 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100934 - || || 28 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100935 - || || 26 de juny, 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 100936 - || || 26 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100937 - || || 26 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100938 - || || 26 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100939 - || || 23 de juny, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 100940 - || || 28 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100941 - || || 28 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100942 - || || 23 de juliol, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100943 - || || 27 de juliol, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100944 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100945 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100946 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100947 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100948 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100949 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100950 - || 1998 PA || 1 d'agost, 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 100951 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100952 - || || 19 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100953 - || || 24 d'agost, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100954 - || || 24 d'agost, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100955 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100956 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100957 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100958 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100959 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100960 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100961 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100962 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100963 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100964 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100965 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100966 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100967 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100968 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100969 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100970 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100971 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100972 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100973 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100974 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100975 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100976 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100977 - || || 25 d'agost, 1998 || Bédoin || P. Antonini
|-
| 100978 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100979 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100980 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100981 - || || 20 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100982 - || || 22 d'agost, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100983 - || || 23 d'agost, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100984 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100985 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100986 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100987 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100988 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100989 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100990 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100991 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100992 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100993 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100994 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100995 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100996 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100997 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100998 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100999 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101000 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
0